Івонн Гулагонг була чинною чемпіонкою, але того разу не брала участі.

Керрі Рід виграла Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 1977 (січень) в одиночному розряді серед жінок, у фіналі перемігши Діанне Фромгольтц з рахунком 7–5 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Керрі Рід — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Діанне Фромгольтц (фінал)
  Керрі Рід (переможниця)
  Гелен Гурлей (півфіналістка)
  Бетсі Нагелсен (1-ше коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
1977 в австралійському спорті
Тур WTA 1977
Січень 1977